

Patronyme 

 Gregorio, cardinal ;
 Gregorio, cardinal italien ;
 Gregorio, cardinal ;
 Álvaro Gregório (1972-), footballeur portugais ;
 Annie Grégorio (1957-), actrice française ;
 Eduardo de Gregorio (1942-2012), réalisateur, scénariste, dialoguiste et enseignant argentin ;
 Emmanuele de Gregorio (1758-1839), cardinal italien ;
 Giovanni de Gregorio (1729-1791), cardinal italien ;
 Jadel Gregório (1980-), athlète brésilien, spécialiste du triple saut et du saut en longueur ;
 Jean de Grégorio (1935-2021), joueur français de rugby à XV ;
 Leopoldo de Gregorio (1699-1785), diplomate et homme politique italo-espagnol ;
 Michaël Gregorio (1984-), imitateur français ;
 Raffaele de Gregorio (1977-), footballeur néo-zélandais ;
 Rose Gregorio (1934-), actrice américaine ;
 Sergio De Gregorio (1960-), homme politique et journaliste italien.

Toponyme 

 Rio Gregório, rivière brésilienne des États d'Acre et d'Amazonas.

Informatique 
 Le Projet Gregorio, est à l'origine du développement de divers outils nécessaires à la transcription ou à la réédition de partition grégoriennes : gabc, GregorioXML, ou encore GregorioTeX.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme italien
Patronyme hispanique